Stilla bezeichnet unter anderem:

 Stilla von Abenberg (um 1100 – um 1140), deutsche Kirchenstifterin und Wohltäterin
 Uwe Stilla (* 1957), deutscher Geoinformatiker
 Stilla (Gattung), Gattung von Meeresschnecken in der Überfamilie der Conoidea

siehe auch: Stella